Мориц Стиллер (, 17 июля 1883, Хельсинки – 18 ноября 1928, Стокгольм) — шведский актёр,  сценарист и режиссёр немого кино.

Биография 
Родился в Хельсинки в семье польских евреев, настоящее имя — Мойше Штиллер. Его мать покончила жизнь самоубийством, когда ему было четыре года. После этого воспитывался в семье друзей родителей. С детства проявил интерес и способности к театру. Был призван в российскую армию, но, не желая служить, бежал в Швецию.

В 1912 году Стиллер начал работу в быстро развивающейся индустрии немого кино в Швеции, одновременно как сценарист, режиссёр (дебютировал фильмом Мать и дочь, ) и актёр короткометражных фильмов. Как актёр он снялся всего в пяти фильмах, и после 1912 года практически завершил актёрскую карьеру, чтобы иметь больше времени на сценарии и режиссуру. Скоро он перешёл к полнометражным фильмам. В 1918 году поставленный им фильм Первый сын Томаса Грааля () с Виктором Шёстрёмом в главной роли получил множество откликов в прессе. К 1920 году Стиллер, снявший к тому времени более тридцати пяти фильмов, был ведущей фигурой шведской киноиндустрии. Жорж Садуль наряду с Шёстрёмом назвал его крупнейшим мастером шведского кинематографа, охарактеризовав его следующим образом: «Это художник тонкий, впечатлительный, несколько женственный. Он создаёт часто образы глубокие и поэтические, причём не последнюю роль здесь играет его совершенное чувство пластичности». 

В 1920 году в Королевском Драматическом Театре в Стокгольме он увидел молодую актрису по имени Грета Густафсон, и предложил ей важную роль второго плана в фильме Сага об Иёсте Бёрлинге. Он также выбрал для неё сценический псевдоним Грета Гарбо. Фильм имел значительный успех, и Стиллер и Гарбо отправились в США, где приняли предложение Луиса Майера о приеме на работу в компанию Метро Голдвин Майер.

В Голливуде Стиллер начал работать над фильмом Соблазнительница. Тем не менее, он не смог адаптироваться к работе в составе большой студии, и после множества конфликтов был уволен, а фильм передан Фреду Нибло. Стиллер был немедленно принят на работу в конкурирующую студию «Famous Players-Lasky Corporation», где снял три фильма, но был уволен во время съёмок четвертого как результат постоянных разногласий с хозяевами студии.

Мориц Стиллер вернулся  в Швецию в 1927 году и на следующий год умер от плеврита в возрасте сорока пяти лет. Он похоронен в Стокгольме на кладбище Норра.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 

Режиссёры немого кино
Похороненные в Стокгольме
Похороненные на кладбище Норра бегравнингсплатсен